Ledizione 1958-59 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Csepel SC, che conquista il suo quarto titolo.

Capocannonieri del torneo furono Tivadar Monostori del Dorog, Kisuczky Róbert del Csepel SC e Lajos Tichy del Budapesti Honvéd SE con 15 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(*) 2 punti di penalizzazione

Verdetti 
 Csepel SC campione d'Ungheria 1958-59.
 Miskolci VSC e Győri Vasas ETO retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1959-1960: Csepel SC qualificato.
 Coppa Mitropa 1959: MTK e Honvéd ammesse.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Campionato ungherese di calcio